

Села:
 Рашків — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Рашків — Чернівецька область, Дністровський район

Рашків — село, Кам'янський район

Див. також 
 Рашкув (значення)